Plodia interpunctella é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Pyralidae.

A autoridade científica da espécie é Hübner, tendo sido descrita no ano de 1813.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências 
 Plodia interpunctella - de Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6. Web Service available online at http://www.faunaeur.org (consultado em 2 de janeiro de 2014).

 Ligações externas 

 Plodia interpunctella - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Plodia interpunctella - NCBI Taxonomy Database
 Plodia interpunctella - Global Biodiversity Information Facility
 Plodia interpunctella'' - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
interpunctella
Animais descritos em 1813